Maxime Biset (Antwerpen, 26 maart 1986) is een Belgische voetballer die als verdediger speelt. In 2017 verruilde hij Antwerp FC voor KVC Westerlo.

Biset begon zijn voetbalcarrière op achtjarige leeftijd bij KV Hemiksem. Elf jaar later sloot hij zich aan bij KV Mechelen, waar hij de promotie naar eerste klasse mee hielp forceren.

Statistieken

Bron: sport.be - sporza.be

Biset, Maxime